In der Saison 2002/03 konnten, wie in der vorigen Saison, alle vier Aufsteiger die Klasse halten.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Als Meister der Regionalliga stiegen auf: DHC Hannover (Nord), Mariendorfer HC (Ost), SV Böblingen (Süd), TSC Eintracht Dortmund (West). Weiterhin stieg der Ost-Vizemeister ESV Dresden in die Gruppe Ost auf, da der Berliner SV 92 seine Mannschaft, die aus der 1. Bundesliga abgestiegen war, zurückzog.

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 02/03

2002
Hockey 2002
Hockey 2003